Slovo terčovka má více významů:

Mnoho druhů lišejníků, např. z čeledi terčovkovité

 Brodoa 
 Cetrelia 
 Flavoparmelia
 Hypogymnia 
 terčovka bublinatá (Hypogymnia physodes)
 Imshaugia
 Menegazzia 
 Parmelia 
 Parmeliopsis 
 Protoparmelia 
 Pseudephebe 
 Pseudevernia

Rod ryb
 Liparis – rod z řádu ropušnicotvární